Dolittle steht für
 die Kurzform von Doktor Dolittle
 den Originaltitel von Die fantastische Reise des Dr. Dolittle, US-amerikanischer Fantasyfilm von Stephen Gaghan (2020)
 Dolittle (Programmiersprache)

Siehe auch:
 Doolittle